

Geografia 
 La Pernía – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Daimí Pernía – ex ostacolista cubana
 Edwuin Pernía – calciatore venezuelano
 Henry Pernía – calciatore venezuelano
 Luis Ocaña Pernia – ciclista su strada spagnolo
 Julio Rubén Mayora-Pernía – sollevatore venezuelano
 Mariano Pernía – ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo
 Vicente Pernía – ex calciatore argentino